Čapajev může být:

Alexandr Vasiljevič Čapajev (1910–1985) – sovětský generál, syn Vasilije Ivanoviče
Vasilij Ivanovič Čapajev (1887–1919) – bolševický vojevůdce z doby Ruské občanské války, otec Alexandra Vasiljeviče
třída Čapajev – třída lehkých křižníků sovětského námořnictva
 Čapajev (Kazachstán), dříve osada Lbiščensk v Kazachstánu

v kultuře
Čapajev (kniha) – kniha o bolševickém vojevůdci V. I. Čapajevovi od D. I. Furmanova
Čapajev (film) – sovětský film z roku 1934 natočený na motivy knihy D. I. Furmanova
Čapajev (píseň) –  sovětská píseň o V. I. Čapajevovi
Čapajev a prázdnota – absurdní román Viktora Pelevina